Do rywalizacji w drugiej rundzie Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiło 18 reprezentacji. Zostały one podzielone na sześć grup, w których znalazły się po 3 zespoły.

Do grupy L trafiły reprezentacje Czech, Kamerunu oraz Stanów Zjednoczonych.

Mecze w grupie L rozegrane zostały pomiędzy 30 września a 2 października w PalaRossini w Ankonie.

Tabela

Mecze

Stany Zjednoczone – Czechy 
Czwartek, 30 września 2010
17:05 (UTC+2) – PalaRossini, Ankona – Widzów: 3 200Czas trwania meczu: 88 minut

Kamerun – Stany Zjednoczone 
Piątek, 1 października 2010
21:05 (UTC+2) – PalaRossini, Ankona – Widzów: 3 950Czas trwania meczu: 138 minut

Czechy – Kamerun 
Sobota, 2 października 2010
17:05 (UTC+2) – PalaRossini, Ankona – Widzów: 5 100Czas trwania meczu: 73 minuty

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010